Каобанг:

 Каобанг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Каобанг — місто, столиця провінції Каобанг